Финан:

 Финан Кинниттийский (VI век) — настоятель из Киннитти.
 Финан Линдисфарнский (ум. 661) — епископ Линдисфарна. Святой Католической церкви.